Op de US Open 2000 speelden de mannen  in het dubbelspel van 28 augustus tot en met 10 september. De ongeplaatste Australiër Lleyton Hewitt en Wit-Rus Maks Mirni wonnen het toernooi door in de finale de als vierde geplaatste Zuid-Afrikaan Ellis Ferreira en Amerikaan Rick Leach met 6-4, 5-7, 7-6(5) te verslaan.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links
 Officiële website US Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2000